Celama amuricola är en fjärilsart som beskrevs av Warnecke 1938. Celama amuricola ingår i släktet Celama och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trågspinnare
amuricola